Interlaken kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Interlaken, ort, Bern, 
 Interlaken (distrikt), tidigare distrikt i kantonen Bern

USA 

 Interlaken (ort i USA, New Jersey), Monmouth County, 
 Interlaken (ort i USA, New York), Seneca County, 
 Interlaken, Kalifornien, ort, Santa Cruz County, 

Robotskapade USAförgreningar